Pero — personagem da mitologia grega, filha de Neleu e Clóris
Pero Coelho
Pero Coelho de Sousa
Pero Lopes
Pero Vaz de Caminha

Topónimos
 
 Pero Negro (Lisboa)
 
Pero (Milão)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos